Die Southampton war ein Kriegsschiff vierten Ranges der Royal Navy mit 48 Kanonen. Sie lief 1693 vom Stapel, wurde 1700 neu aufgebaut, 1728 in eine Hulk umgewandelt und 1771 abgewrackt. Sie war das erste Schiff der Royal Navy, das nach der Stadt Southampton benannt wurde.

Für weitere Schiffe dieses Namens siehe auch HMS Southampton.

Literatur 
William Laird Clowes: The Royal Navy. A History from the Earliest  Times to 1900, 7 Bde., London 1996 (Nachdruck der Ausg. 1897–1903)

Militärschiff (Königreich Großbritannien)